Вассерлебен (, от  — «вода» и  — «жизнь») — деревня и бывшая коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт,
в районе  (до 2007 года — в районе Вернигероде).

Входит в состав коммуны , образованной в 2010 году слиянием коммуны Вассерлебен с 7-ю другими коммунами. Население составляет 1540 человек (на 31 декабря 2006 года). Занимает площадь 22,26 км². Официальный код — 15 3 69 031.

Первое упоминание о деревне — в 964 году, как Lere или Lieren. К 1018 году деревня имела церковь и сильные укрепления. С конца XIII по начало XVIII века в Вассерлебен существовал цистерианский женский монастырь Святой Крови в честь чуда, описанного в 1228 году.
Железнодорожная станция построена в 1869 году.

На гербе Вассерлебен, утверждённом в 2009 году — вода в честь названия деревни и две рыбы с герба графов Вернигероде, которым когда-то принадлежало эти места.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт коммуны Вассерлебен (архивная копия)
 Вассерлебен на официальном сайте коммуны Нордхарц

Города Саксонии-Анхальт